In biologia il termine Owenia può riferirsi a:

Owenia (botanica) - genere di piante della famiglia Meliaceae
Owenia (zoologia) - genere di anellidi della famiglia Oweniidae